Sonnenhaus steht für:
 Sonnenhaus, eine Bauart von Niedrigenergiehäusern
 Sonnenhaus (Coburg), ein Gebäude in Coburg
 Sonnenhaus (Lichtenfels), ein Gebäude in Lichtenfels (Oberfranken)

Siehe auch:
 Sonnenhäusel